Osan-myeon kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Osan-myeon, Gokseong-gun, socken i Gokseong-gun, Södra Jeolla, 
 Osan-myeon, Iksan, socken i Iksan, Norra Jeolla,